Colin Cooper ist der Name folgender Personen:

* Colin Cooper (Herausgeber) (1926–2012), britischer Musiker, Musikpädagoge und Herausgeber 
 Colin Cooper (Musiker) (1939–2008), britischer Sänger und Musiker
 Colin Cooper (Psychologe) (* 1954), britischer Psychologe 
 Colin Cooper (Fußballspieler) (* 1967), englischer Fußballspieler und -trainer
 Colin Campbell Cooper (1856–1937), US-amerikanischer Künstler und Schriftsteller